Алексе́й Евла́мпиевич Тро́ицкий (1894—1958) — российский футболист, нападающий.

Биография 

Алексей родился в семье протоиерея ,  храма Святителей Афанасия и Кирилла и , в девичестве Смирновой—дочери Сергея Константиновича Смирнова.

В семье отца Евлампия было шестеро детей: Виктор (родившийся 12 декабря 1887 г.), Анатолий (30 августа 1889), София (29 июля 1891), Алексей (25 января 1894), Димитрий (4 февраля 1896) и Сергий (28 февраля 1898).

Алексей, как и все братья, окончил Заиконоспасское духовное училище и Московскую семинарию, но в Академию не пошёл. С началом Первой мировой войны он поступил в Александровское военное училище на ускоренный курс и через полгода был отправлен на фронт.

После революции 1917 года служил в рядах Красной армии, занимался преподавательской работой.

Когда началась Великая Отечественная война, Алексею было сорок семь лет. Он ушел добровольцем на фронт, был контужен, попал в плен. После освобождения из плена в конце войны был помещен в фильтрационный спецлагерь для военнопленных, освободился в конце 1946 года. Как и многие люди его судьбы, был ущемлен в правах, а значит, устроиться на работу по специальности уже не мог. Помогла одна из знакомых, директор вечерней школы, которая устроила его завхозом.

С начала 1910-х годов, когда футбол только появился в Москве, Алексей и его братья Димитрий и Сергий стали увлечёнными футболистами, участвовали в первых футбольных состязаниях 1913-1914 гг. Алексей был одним из лучших нападающих Москвы, выступал за московские клубы «Унион» (1913—1922) (летом также играл за команду дачного посёлка «Быково» в 1913—1915 гг.), «Новогиреево» (1918), «Красные Сокольники» (1923—1925) и  (1926—1928).

Сыграл три матча за сборную Российской империи в 1914 году: против Швеции, Норвегии и Эстонии.

В 1913—1914 годах в официальных сыграл cборную Москвы 10 матчей и забил 4 гола. Также известно об участии Троицкого, по крайней мере, в 12 неофициальных встречах сборной Москвы и 3 забитых мячах.

По материнской линии имел двоюродных братьев также увлечённых футболом: Константина и Леонида Смирновых.

Достижения 
 Московская футбольная лига
 Вице-чемпион: 1914
 Бронзовый призёр: 1918 (в)

Статистика за сборные команды

Воспоминания и цитаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте rusteam.permian.ru
 

Футболисты Российской империи
Футболисты СССР
Игроки сборной Российской империи по футболу
Игроки ФК «Унион» Москва
Игроки ФК «Новогиреево»
Выпускники Заиконоспасского духовного училища
Выпускники Московской духовной семинарии